Jain 1992, Franse zangeres
 Jaïnisme, het bijvoeglijke naamwoord Jain